Lohberger ist der Familienname von:
 Hans Lohberger (1920–1979), österreichischer Dichter und Aphoristiker
 Kurt Lohberger (1914–2008), deutscher Militär und Vorsitzender der GST

Siehe auch:
 Lohberg
 Lohberge